Флаг Витебской области () утверждён указом Президента Республики Беларусь № 277 от 2 июня 2009 года. Представляет собой прямоугольное полотнище зелёного цвета с соотношением сторон 1:2, в центре лицевой стороны которого размещено изображение герба Витебской области.

Флаг Витебской области долгое время содержал коммунистическую символику, но 2 июня 2009 года указом Президента ему были возвращены символы, которые соответствуют требованиям геральдики и отображают исторические и культурные особенности региона. Это зеленое прямоугольное полотнище, в центре которого находится красный французский щит с изображенным на нем конным рыцарем, поднявшем над головой меч. На белом щите рыцаря – золотой шестиконечный крест. Центральный красный щит обрамляют золотые дубовые ветви, перевитые синей лентой.

Это изображение свидетельствует о том, что жители региона готовы мужественно защищать свою свободу и веру. Их труды сделали край богатым и процветающим.

Витебская область
Флаг
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Флаги с изображением всадника
Флаги с изображением корон
Флаги с изображением меча